Кинг Сити има више значења:
 Кинг Сити (Калифорнија)
 Кинг Сити (Мисури)
 Кинг Сити (Орегон)